Le Championnat de France de rugby Pro D2 2007-08 se déroule du  au . Le SU Agen et le RC Narbonne disputent cette saison de Pro D2, ayant été relégués du Top 14.

À l'issue de la saison 2006-07, les clubs de Colomiers (dernier de la compétition), Limoges  et Gaillac (mauvaise santé financière) ont été rétrogradés en Fédérale 1. Limoges, avant-dernier et donc relégable, a finalement été maintenu dans la compétition à la place de Gaillac. Aurillac et Blagnac ont été promus pour disputer cette saison de Pro D2. Le Rugby club toulonnais a terminé en tête du classement de la saison régulière, il disputera le Top 14 en 2008-09. Le Stade montois, qui bat le Racing Métro 92 en finale des play-offs, est le deuxième club promu dans le Top 14. Limoges est relégué en Fédérale 1 tandis que Blagnac SCR est relégué en Fédérale 2 sur décision administrative.



Règlement 

Seize équipes participent au championnat Pro D2, l'équipe classée en tête est promue automatiquement pour jouer dans le Top 14, la deuxième équipe promue est désignée à l'issue d'un tour final entre les équipes classées de la  à la . Celles qui sont classées aux deux dernières places sont reléguées en division inférieure.

Liste des équipes en compétition 
La compétition sera très relevée. Onze des seize participants ont été au moins une fois champions de France de première division. Seuls Aurillac, Blagnac, Limoges, Oyonnax et La Rochelle n'ont jamais remporté le Bouclier de Brennus.

Classement de la saison régulière 

|}

Abréviations : V, victoires ; N, match nuls ; D, défaites ; B, total bonus (offensif et défensif) ; PP, points pour ; PC, points contre ; Diff., différence de points ;  Points, points attribués après un match (5 victoire sur tapis vert, 4 victoire, 2 match nul, 0 défaite, -2 forfait) plus les bonus. (R) Relégués 2007 ; (P) Promus 2007 ; 

Règles de classement : 1. points terrain ; 2. points terrain obtenus dans les matches entre équipes concernées ; 3. différence de points dans les matches entre équipes concernées ; 4. différence entre essais marqués et concédés dans les matches entre équipes concernées ; 5. différence de points ; 6. différence entre essais marqués et concédés ; 7. nombre de points marqués ; 8. nombre d'essais marqués ; 9. nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général ; 10. place la saison précédente ; 11. nombre de personnes suspendues après un match de championnat.

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs d'essais

Résultats des matches de la saison régulière

Tableau synthétique des résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Détail des résultats 

Les points marqués par chaque équipe sont inscrits dans les colonnes centrales (3-4) alors que les essais marqués sont donnés dans les colonnes latérales (1-6). Les points de bonus sont symbolisés par une bordure bleue pour les bonus offensifs (trois essais de plus que l'adversaire), jaune pour les bonus défensifs (défaite à moins de sept points d'écart), rouge si les deux bonus sont cumulés.

Matches aller

Matches retour

Playoffs 

À l'issue de la saison régulière, le Métro-Racing, le Stade montois, le LOU et le Stade Rochelais sont qualifiés pour disputer les demi-finales des playoffs. Le Rugby club toulonnais ne participe pas aux playoffs car il a déjà acquis le droit de disputer le Top 14 en 2008-09.

Demi-finales 

Ce sont les équipes classées  et  la phase régulière, et bénéficiant de l'avantage du terrain, qui se qualifient pour la finale.

Finale 

Les deux équipes sont à égalité à la fin du temps réglementaire (20 à 20), le Stade montois l'emporte en prolongation par 32 à 23 grâce à deux essais marqués (dont un transformé) contre une pénalité pour le Racing.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France de rugby à XV 2007-2008
 Championnat de France de rugby à XV 2008-2009
 Championnat de France de rugby à XV de 2e division 2008-2009

Liens externes 
 Résultats Pro D2, sur itsrugby.fr

2008
Rugby à XV M2
France M2
Championnat M2